czasopismo filozoficzne – informacja ogólna o czasopismach filozoficznych
 „Czasopismo Filozoficzne” – Internetowy periodyk przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego

Przypisy